Горник — многозначное понятие:

 Горник — село в Плевенской области Болгарии. 
 Горник, Денис (род. 1997) — словацкий футболист, играющий на позиции защитника.
 Горник, Лиза (род. 1970) — британская актриса, сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 Горник, Михал (1833—1894) — серболужицкий священник, известен как языковед, писатель, публицист, переводчик.
 «Горник» — прежнее название польского футбольного клуба «Заглембе».
 Горник — ветер, дующий с гористых берегов в сторону водоёма, моря.